NT o nt puede referirse a:

Biología y medicina 
 Neurotransmisor, señales químicas usadas en comunicación entre neuronas.
 Nucleótido, componente químico.

Ciencia 
 Nanotesla (nT), unidad de inducción magnética (o densidad de flujo magnético) del Sistema Internacional de Unidades (SI).
 Neutronio, nombre propuesto para una sustancia compuesta puramente de neutrones.
 Nit o candela por metro cuadrado (nt), unidad de luminancia del Sistema Internacional de Unidades.

Lugares 
 Nuevos Territorios, región de Hong Kong.
 Territorios del Noroeste, Northwest Territories, Canadá.
 Territorio del Norte, Northern Territory, Australia.

Tecnología 
 Bandera de tarea anidada (NT) en el registro FLAGS de procesadores Intel x86.
 Windows NT, sistema operativo de Microsoft.

Transporte 
 Binter Canarias (NT), código IATA de la aerolínea española de carácter regional con base en las Islas Canarias.
 Zeppelin NT, tipo de dirigible fabricado desde la década de 1990 por la compañía alemana Zeppelin Luftschifftechnik GmbH.

Otros usos 
 Nuevo dólar taiwanés (NT), moneda de Taiwán, abreviada también como NT$.
 Nuevo Testamento, segunda parte de la Biblia.

Siglas